Иар Эльтеррус (род. 4 марта 1966) — российский писатель-фантаст, автор произведений в жанре фэнтези.

Биография 

Родился 4 марта 1966 года в станице Кужорская (Майкопский район). Мать — поэтесса Раиса Афанасьевна Гладун.

Иар Эльтеррус — это псевдоним, настоящее имя — Игорь Тертышный.

С пяти лет проживал на Украине, в Днепропетровской области. Среднюю школу окончил в селе Заплавка, Магдалиновского района той же самой Днепропетровской области. С 1986 по 1990 годы учился на радиофизическом факультете Днепропетровского Государственного Университета.

С 1992 по 1994 год возглавлял издательство «Даймон». После банкротства издательства перебрался на Урал, в город Орск Оренбургской области. В 1995 репатриировался в Израиль.

В конце 2008 года вернулся в Россию и поселился в Санкт-Петербурге.

Писать начал с 1997 года. Издается с 2006 года.

В 2022 году поддержал «вторжение России на Украину».

Книги

Витой посох

Безумие бардов

Время чёрных звёзд 
Цикл связан с циклом «Безумие бардов». События книг «Замок на краю бездны» и «Безумие бардов» упоминаются как исторические, также главные герои цикла имеют связь с героями «Безумия бардов». Кроме того, в цикле действует Орден Аарн из цикла «Отзвуки серебряного ветра».

Основной цикл:

  
  
  
  

Книги с теми же главными героями, события происходят после окончания основного цикла:

Русский Сонм

Отзвуки серебряного ветра

Элианская империя 
   (аннотация на сайте издательства «Армада» )
   (аннотация на сайте издательства «Армада» )
   (аннотация на сайте издательства «Армада» )

  (аннотация на сайте издательства «Армада» )

Три дороги во тьму

Дороги палачей 
  

• Эльтеррус И. Дороги Палачей

Росская империя

Иная Терра

Девятимечье 
В своё время Иар Эльтеррус задумал цикл «Девятимечье», и на сегодняшний день написал для него две книги из серии «Серый Меч» — «Серые пустоши жизни» и «Дети смерча».
  
  

Книги об остальных восьми Мечах пишутся другими авторами . Однако по требованию издательства  имя Иара Эльтерруса поставлено на обложку всех книг этого цикла.
 
Выходные данные: 
 
Выходные данные: 
 
Выходные данные: 
 
Выходные данные: 
 
Выходные данные:

Источники

Интервью 
 Интервью с Екатериной Белецкой и Иаром Эльтеррусом (СТВ, Программа «Будем знакомы», выпуск 1, 07.05.2013) 
 Интервью с Иаром Эльтеррусом (СТВ, Программа «Будем знакомы», выпуск 2, 19.08.2013)

Рецензии 
 Рецензия журнала «Мир Фантастики» на книгу «Бремя Императора. Тропой мастеров» 
 Рецензия журнала «Мир Фантастики» на книгу «Потерянный легион. Империя» 
 Рецензия журнала «Мир Фантастики» на книгу «Иной путь»

Примечания

Ссылки 

 
 Официальная страница в онлайн-библиотеке фантастики Целлюлоза
 Произведения в Журнале «Самиздат» 
 Произведения в Библиотеке Мошкова 

Русские писатели XX века
Писатели Израиля
Писатели-фантасты Израиля
Писатели России
Писатели-фантасты России
Выпускники Днепровского национального университета